Гендельман — еврейская фамилия.

 Гендельман, Ефим Аронович (1914—1982) — советский скульптор, керамист, реставратор.
 Гендельман, Михаил Яковлевич (1881—1938) — эсер, член Всероссийского Учредительного собрания.
 Гендельман, Моисей Аронович (1913—2005) — экономист и землеустроитель.